Alexander Köckert ist der Name folgender Personen:

* Alexander Köckert (Schauspieler, 1821) (auch Alexander Kökert; 1821–1869), deutscher Schauspieler
 Alexander Köckert (Schauspieler, 1859) (auch Alexander Kökert; 1859–1926), deutscher Schauspieler
 Alexander Köckert (Schauspieler, 1889) (auch Alexander Kökert; 1889–1950), deutscher Schauspieler